Jerry Adler (acteur), een Amerikaans acteur, theaterregisseur, theaterproducent en theatermanager
 Jerry Adler (mondharmonicaspeler), een Amerikaans mondharmonicaspeler